Margarochroma är ett släkte av fjärilar. Margarochroma ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Margarochroma